est le deuxième album studio du groupe de heavy metal californien, Ugly Kid Joe. Il est paru le  sur le label Mercury Records.

Historique

Pour l'enregistrement de cet album, le groupe loua une hacienda à Santa Inez dans le Comté de Santa Barbara en Californie et engagea le producteur canadien Garth "GGGarth" Richardson. Celui-ci, qui avait travaillé avec entre autres Rage Against the Machine, L7 ou les Red Hot Chili Peppers, donne au groupe sur cet album un son plus proche du heavy metal. Si les paroles conservent toujours le "fun" des compositions précédentes, la musique s'est considérablement durcie.

Des enregistrements complémentaires furent effectués à Hollywood dans les studios A&M et l'album fut mixé par Bill Kennedy dans ces mêmes studios.

Trois singles seront tirés de cet album, "Tomorrows World", "Milkman's Son" et "Cloudy Skies". Ils seront tous les trois accompagnés d'un clip vidéo.

Petit changement de personnel, le batteur original, Mark Davis qui avait quitté le groupe après la tournée américaine que le groupe fit avec Def Leppard est remplacé par Shannon Larkin (ex - Souls at Zero). Le sale gamin qui figurait sur la pochette des premiers disques du groupe a aussi disparu.

Si l'album reçu de très bonnes critiques en Europe, l'album se classant à la  dans les charts britanniques, il ne fit qu'une rapide apparition dans le Billboard 200 à la . Après l'échec de l'album aux États-Unis, leur maison de disques, Mercury Records lâcha le groupe.

À la suite de la sortie de cet album, Ugly Kid Joe effectuera une tournée européenne des clubs tout en accompagnant Bon Jovi et Van Halen dans une tournée de stades et des grandes salles puis effectuera une tournée nord américaine en compagnie de Souls at Zero.

Liste des titres
 Tous les titres sont signés par le groupe.
Intro - 1:19
God - 2:54
Tomorrow's World - 4:18
Clover - 3:34
C.U.S.T. - 2:59
Milkman's Son - 3:51
Suckerpath - 4:53
Cloudy Skies - 4:28
Jesus Rode a Harley - 3:15
10\10-3:37
V.I.P. - 3:46
Oompa - 2:14
Candle Song - 2:56
Slower Than Nowhere - 4:58

Musiciens
 Whitfield Crane: chant
 Dave Fortman: guitares, chœurs
 Cordell Crockett: basse, chœurs
 Klaus Eichstadt: guitares, chœurs
 Shannon Larkin: batterie, percussion
avec
 Jennifer Barry, Brad Divens et Tom Fletcher: chœurs

Charts

Références 

Album musical sorti en 1995
Album publié par Mercury Records
Album d'Ugly Kid Joe